Ноно:
 Ноно (1899—1931) — бразильский футболист, нападающий.
 Ноно — испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Бетис».
 Ноно, Аллан (род. 1992) — габонский футболист, нападающий.
 Ноно, Луиджи (1924—1990) — итальянский композитор и педагог, представитель музыкального авангардизма 2-й половины XX века

См. также 
 «Ноно — мальчик-детектив» — фильм-драма, снятый бельгийским режиссёром Винсентом Балем.